Jonas Sjöstedt – politico svedese
 Rasmus Sjöstedt – calciatore svedese
 Thure Sjöstedt – lottatore svedese